Sébastien Bordeleau, kanadsko-francoski hokejist, * 15. februar 1975, Vancouver, Kanada.

Bordeleau je kariero začel pri klubu Hull Olympiques v ligi QMJHL. Leta 1993 je bil kot 73. izbran na NHL naboru s strani kluba Montreal Canadiens, za katerega je prvič zaigral v sezoni 1995/96. V ligi NHL, kjer je igral še za klube Nashville Predators, Minnesota Wild in Phoenix Coyotes, je skupno odigral 251 tekem rednega dela, na katerih je dosegel 37 golov in 61 podaj, ter pet tekem končnice. V drugem delu kariere je igral v švicarski ligi, sedem sezon za SC Bern in tri za EHC Biel. 

Za francosko reprezentanco je nastopil na dveh svetovnih prvenstvih in dveh kvalifikacijskih turnirjih za nastop na zimskih olimpijskih igrah.

Pregled kariere 

|-
| Hull Olympiques
| QMJHL
| 91/92
|
| 62
| 26
| 32
| 58
|
| 91
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Hull Olympiques
| QMJHL
| 92/93
|
| 60
| 18
| 39
| 57
|
| 95
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Hull Olympiques
| QMJHL
| 93/94
|
| 60
| 26
| 57
| 83
|
| 147
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Hull Olympiques
| QMJHL
| 94/95
|
| 68
| 52
| 76
| 128
|
| 142
|
| 18
| 13
| 19
| 32
|
| 25
|-
| Fredericton Canadiens
| AHL
| 94/95
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|-
| Montreal Canadiens
| NHL
| 95/96
|
| 4
| 0
| 0
| 0
| -1
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Fredericton Canadiens
| AHL
| 95/96
|
| 43
| 17
| 29
| 46
|
| 68
|
| 7
| 0
| 2
| 2
|
| 8
|-
| Montreal Canadiens
| NHL
| 96/97
|
| 28
| 2
| 9
| 11
| -3
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Fredericton Canadiens
| AHL
| 96/97
|
| 33
| 17
| 21
| 38
| +10
| 50
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Montreal Canadiens
| NHL
| 97/98
|
| 53
| 6
| 8
| 14
| +5
| 36
|
| 5
| 0
| 0
| 0
|
| 2
|-
| Nashville Predators
| NHL
| 98/99
|
| 72
| 16
| 24
| 40
| -14
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Nashville Predators
| NHL
| 99/00
|
| 60
| 10
| 13
| 23
| -12
| 30
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Nashville Predators
| NHL
| 00/01
|
| 14
| 2
| 3
| 5
| -4
| 14
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Worcester IceCats
| AHL
| 00/01
|
| 2
| 0
| 2
| 2
| +1
| 9
|
| 11
| 1
| 7
| 8
| 0
| 23
|-
| Minnesota Wild
| NHL
| 01/02
|
| 14
| 1
| 4
| 5
| -1
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Phoenix Coyotes
| NHL
| 01/02
|
| 6
| 0
| 0
| 0
| -1
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Houston Aeros
| AHL
| 01/02
|
| 16
| 4
| 7
| 11
| -6
| 23
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Springfield Falcons
| AHL
| 01/02
|
| 34
| 9
| 10
| 19
| +1
| 54
|
|
|
|
|
|
|
|-
| SC Bern
| Švicarska liga
| 02/03
|
| 41
| 21
| 27
| 48
|
| 158
|
| 13
| 4
| 3
| 7
|
| 10
|-
| SC Bern
| Švicarska liga
| 03/04
|
| 37
| 18
| 31
| 49
|
| 52
|
| 14
| 10
| 4
| 14
|
| 14
|-
| Francija
| Svetovno prvenstvo A
| 04
|
| 5
| 0
| 0
| 0
| -3
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| SC Bern
| Švicarska liga
| 04/05
|
| 41
| 11
| 19
| 30
|
| 83
|
| 11
| 3
| 6
| 9
|
| 8
|-
| Francija
| Olimpijske kvalifikacije
| 05
|
| 3
| 2
| 2
| 4
| +1
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| SC Bern
| Švicarska liga
| 05/06
|
| 44
| 24
| 30
| 54
|
| 56
|
| 4
| 3
| 5
| 8
|
| 6
|-
| SC Bern
| Švicarska liga
| 06/07
|
| 41
| 15
| 29
| 44
|
| 48
|
| 4
| 2
| 1
| 3
|
| 0
|-
| SC Bern
| Švicarska liga
| 07/08
|
| 47
| 22
| 25
| 47
|
| 40
|
| 6
| 3
| 2
| 5
|
| 2
|-
| Francija
| Svetovno prvenstvo A
| 08
|
| 5
| 2
| 4
| 6
| -2
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| SC Bern
| Švicarska liga
| 08/09
|
| 32
| 6
| 20
| 26
|
| 20
|
| 3
| 0
| 1
| 1
|
| 0
|-
| Francija
| Olimpijske kvalifikacije
| 09
|
| 3
| 1
| 0
| 1
| -1
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| EHC Biel
| Švicarska liga
| 09/10
|
| 47
| 19
| 21
| 40
|
| 48
|
| 7
| 4
| 2
| 6
|
| 27
|-
| EHC Biel
| Švicarska liga
| 10/11
|
| 22
| 5
| 11
| 16
|
| 39
|
| 2
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|-
| EHC Biel
| Švicarska liga
| 11/12
|
| 42
| 15
| 14
| 29
|
| 22
| 
| 5
| 0
| 3
| 3
|
| 2
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 1039
| bgcolor="#7FFF00" | 367
| bgcolor="#7FFF00" | 567
| bgcolor="#7FFF00" | 934
| bgcolor="#7FFF00" | -30
| bgcolor="#7FFF00" | 1359
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 111
| bgcolor="#7FFF00" | 43
| bgcolor="#7FFF00" | 55
| bgcolor="#7FFF00" | 105
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 127
|}

Zunanje povezave 
 
 
 

Živeči ljudje
Kanadski hokejski centralni napadalci
Francoski hokejisti
Francoski hokejski reprezentanti
Izbrani na naboru lige NHL (Montreal Canadiens)
Izbrani na naboru lige NHL leta 1993
Hokejisti Hull Olympiques
Hokejisti Fredericton Canadiens
Hokejisti Montreal Canadiens
Hokejisti Nashville Predators
Hokejisti Worcester IceCats
Hokejisti Minnesota Wild
Hokejisti Phoenix Coyotes
Hokejisti Houston Aeros
Hokejisti Springfield Falcons
Hokejisti SC Bern
Hokejisti EHC Biel